Grand Prix Węgier 2000 (oryg. Marlboro Magyar Nagydj) – 16. Grand Prix Węgier, 15 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 12 w sezonie 2000 po raz 15. na torze Hungaroring. W odbywającym się 13 sierpnia 2000 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Węgry
2000
2000 na Węgrzech